Соревнования по бегу на 100 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 5 и 6 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами являлась Салли Пирсон из Австралии. Она не защищала свой титул, поскольку 5 августа 2019 года объявила о завершении спортивной карьеры.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 12,98. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 40. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Даниэль Уильямс — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 38 легкоатлеток. Олуватобилоба Амусан установила личный рекорд и показала самое быстрое время в истории предварительных забегов на чемпионатах мира — 12,48.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Андреа Варгас во второй раз по ходу соревнований улучшила рекорд Коста-Рики — 12,65. Это достижение позволило ей стать первым финалистом чемпионата мира по лёгкой атлетике в истории своей страны.

Финал 

Финал в беге на 100 метров с барьерами у женщин состоялся 6 октября 2019 года. Золотую медаль завоевала американка Ниа Али, вернувшаяся в спорт перед началом сезона после рождения второго ребёнка. До чемпионата мира она выиграла всего 1 финал из 11 в 2019 году, однако именно в Дохе ей удалось выйти на пик формы. Али установила личный рекорд 12,34 — быстрее на мировых первенствах бежала только Салли Пирсон в 2011 году (12,28). Предстартовые фавориты Кендра Харрисон, Даниэль Уильямс и Олуватобилоба Амусан разыграли оставшиеся медали. Лишней на пьедестале оказалась Амусан; рекордсменка мира Харрисон заняла второе место, следом за ней финишировала Уильямс. Во второй раз в истории чемпионата четыре спортсменки в финале показали результаты быстрее 12,50 (впервые это произошло в 1987 году). Андреа Варгас в третий раз по ходу турнира улучшила рекорд Коста-Рики, благодаря чему заняла пятое место.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике